Ковригино — топоним в России:
 Ковригино — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Ковригино — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Ковригино — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Ковригино — деревня в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Ковригино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Ковригино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Ковригино — железнодорожная платформа Горьковского направления Московско-Курского региона Московской железной дороги.
 Ковригино — деревня в городском округе Павловский Посад Московской области.
 Ковригино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Ковригино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Ковригино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.